The Flippers – gruppo musicale italiano
 Die Flippers – gruppo musicale tedesco
 Die Flippers – album dell'omonimo gruppo musicale tedesco del 1970